

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Oswego – census-designated place della Contea di Sumter, Carolina del Sud
 Oswego – villaggio della Contea di Kendall, Illinois
 Oswego – capoluogo della Contea di Labette, Kansas
 Oswego – capoluogo della Contea di Oswego, New York
 Oswego – città (town) della Contea di Oswego, New York
 Oswego River (New Jersey)  – un affluente del fiume Wading

Gastronomia
 Osvego – biscotti prodotti dalla Biscotti Gentilini
Oswego – biscotti prodotti da Colussi